Niemcy:
 Kaltenthal – dzielnica Pegnitz
 Kaltenthal – dzielnica gminy Trausnitz, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf

Zobacz też 
 Kaltental